Echinacea (zee-egel), superorde van zee-egels
 Echinacea (plant), plantengeslacht